Весёлые Боковеньки:

 Весёлые Боковеньки — село в Долинском районе Кировоградской области Украины.
 Весёлые Боковеньки — дендропарк в Долинском районе  Кировоградской области Украины.

См.также 

 Веселая Боковенька